

Отнурок — село, Бєлорєцький район, Башкортостан
 Отнурок — присілок, Бєлорєцький район, Башкортостан